Otó I del Sacre Imperi Romano-Germànic (Walhausen, 912 - Memleben, 973), emperador romanogermànic
 Otó II del Sacre Imperi (955 – Roma, 983), emperador romanogermànic anomenat el Roig o el Sanguinari
 Otó III (980 – 1002), emperador romanogermànic
 Otó IV del Sacre Imperi Romanogermànic
 Otó d'Àustria (arxiduc d'Àustria) (1865 - 1906) 
 Otó I de Baviera (1848, Munic - 1916, Castell de Fürstenried), rei de Baviera
 Otó II de Nordheim, duc de Baviera
 Otó III de Baviera, duc de Baviera i rei d'Hongria
 Otó IV de Baviera, duc de Baviera
 Otó V de Baviera, duc de Baviera
 Otó I de Borgonya, duc de Borgonya (956-65)
 Otó-Guillem de Borgonya, comte de Borgonya (986-1026) i duc de Borgonya (1002-04)
 Otó IV de Brunswick, príncep de Brunswick, comte consort de Provença i rei consort de Nàpols (1376-82)
 Luci Rosci Otó, tribú de la plebs el 67 aC
 Luci Salvi Otó, pare de l'emperador Otó, cònsol sufecte el 33
 Luci Salvi Otó Titià o Ticià, cònsol el 52 i 69
 Marc Salvi Otó o simplement Otó (32-69), emperador romà
 Marc Salvi Otó (pretor), avi de l'emperador Otó, pretor romà
Tragèdies
 Othon (Corneille) (1664), tragèdia de Pierre Corneille
Òperes
 Ottone in villa (1713), òpera d'Antonio Vivaldi
 Ottone, re di Germania (1723), òpera de Georg Friedrich Händel